St. Pöltner Mühlbach steht für:

 Linker St. Pöltner Mühlbach, Mühlkanal der Traisen in St. Pölten in Niederösterreich
 Rechter St. Pöltner Mühlbach, Mühlkanal der Traisen in St. Pölten in Niederösterreich